Saint-Flour – Cantal
Saint-Flour – Puy-de-Dôme